Adam Kopyciński ist der Name folgender Personen:
  
*Adam Kopyciński (Politiker) (1849–1914), galizischer Landtagsabgeordneter
Adam Kopyciński (Dirigent) (1907–1982), polnischer Dirigent, Pianist und Komponist